Алонсо Са́нчес Коэ́льо (; около ,  — , ) — испанский художник-портретист, работал при дворе Филиппа II.

Биография 
Родился в валенсийском городе Бенифайро в начале 1530-х годов. Детство прошло в Португалии. Португальский король Жуан III узнал о способностях юноши к живописи и отправил его во Фландрию для совершенствования в искусствах. Во Фландрии Санчес Коэльо жил несколько лет в доме кардинала Гранвелы, покровителя художника Антониса Мора, и стал учеником последнего.

В 1550 году Санчес Коэльо вернулся в Португалию, ко двору короля Жуана III, где работал несколько лет. Когда Мор по дипломатическим поручениям приезжал в Лиссабон, он общался со своим учеником.

В 1555 году Санчес Коэльо перебрался в Испанию. При дворе Филиппа II он продолжил обучаться у Мора. После того как тот по невыясненным причинам стремительно покинул Мадрид, придворным художником короля назначали Санчеса Коэльо.

До своей смерти в 1588 году он оставался в этой должности, пользуясь благосклонностью короля и вниманием аристократии. Король был крёстным двух из семи его детей. Его пост унаследовал его ученик Хуан Пантоха де ла Крус.

Творчество 

Хотя Санчес Коэльо писал и религиозные картины, многие из которых хранятся в Эскориале, большой художественной ценности они не имеют. Зато его портретное творчество достаточно важно.

Он оставил изображения короля Филиппа II, его детей инфант Изабеллы Клары Эухении и Катарины Микаэлы, дона Карлоса, других членов семьи, знати.

Коэльо в настоящее время считается автором портрета неизвестной женщины (Дама в меховой накидке), ранее приписываемой Эль Греко. Вероятной моделью для картины называется инфанта Катарина Микаэла.

Стиль 

Сферой работы Санчеса Коэльо был официальный портрет. Он работал в канонах испанского придворного портрета, которые начали складываться благодаря Антонису Мору, когда тот работал для испанского короля.

Санчес Коэльо, используя сдержанный подход к модели, шёл по стопам своего фламандского учителя, заимствуя у него формальные приёмы: статика, детализация и тщательность, неприкрашенная трактовка лица представителей династии Габсбургов, никогда не славившейся своей красотой. Отличия вызваны особенностями самого художника: он был не так твёрд в рисунке и не был пластически точен при передаче объёмов. Но эти недостатки трансформируются в его полотнах и становятся эстетической ценностью.

Санчес Коэльо нежно и тонко передавал градации света. Практически избегал углубляться в светотень. Испанские искусствоведы называют его «мастером серого цвета» — он отлично владел гаммой серых и серебристых тонов. Это придаёт его полотнам изысканность и элегантность, и вызванная этими качествами едва заметная идеализация уменьшает реалистическую суровость и физиологичность его образов. Одна из величайших находок в испанской живописи — это выработанное им обыкновение использовать нейтральный серый фон в портретах (вместо пейзажных и интерьерных фонов, принятых в итальянских ренессансных портретах).

Он выработал канон испанского придворного портрета: статичность, нейтральный фон, позирование модели, тщательность в деталях костюма, реалистичная передача внешности и физиологических особенностей лиц (без идеализации).

Его ученик Хуан Пантоха де ла Крус сделал этот канон ещё более формализированным.

Примечания

Литература 
 
 C.Пономарева. «Портреты испанских королей XV—XIX вв.»

Ссылки 
 Санчес Коэльо в Artcyclopedia

Художники Испании XVI века
Художники-портретисты Ренессанса
Персоналии:Золотой век Испании